Aufstand in den Alpujarras steht für:

 Aufstand in den Alpujarras (1499–1501) 
 2. Aufstand in den Alpujarras (1568–1571)